Дом, который построил Джек () — английское народное детское стихотворение-сказка и песня на его основе.
 «Дом, который построил Джек» (The House That Jack Built) — немой короткометражный фильм Джорджа Альберта Смита 1900 года.
 «Дом, который построил Джек» — фильм Ларса фон Триера 2018 года. 
 «Дом, который построил Джек» (The House That Jack Built) — канадский короткометражный мультфильм 1967 года, номинировавшийся на премию «Оскар».
 «Дом, который построил Джек» — русскоязычный советский мультфильм, созданный в 1976 году по этому стихотворению в переводе С. Маршака.
«Дом, который построил Джек» () — песня группы Metallica с альбома «Load» (1996).

См. также